Sinha ist der Familienname folgender Personen:

 Arunima Sinha (* 1988), indische Bergsteigerin
 Chetna Sinha (* 1959), indische Sozialaktivistin
 Indra Sinha (* 1950), britischer Schriftsteller
 Kamala Sinha († 2014), indische Politikerin und Diplomatin
 Lakshmiswar Sinha (1905–1977), indischer Esperantist
 Mala Sinha (* 1936), indische Schauspielerin
 Manoj Sinha (* 1959), indischer Politiker
 Prashanta Sinha (1940–2015), indischer Fußballspieler
 Ram Dulari Sinha (1922–1994), indische Politikerin
 Satya Narayan Sinha (1900–1983), indischer Politiker
 Satyendra Narayan Sinha († 2006), indischer Politiker
 Satyendra Prassano Sinha (1864–1928), indischer Jurist und Politiker
 Shatrughan Sinha (* 1945), indischer Schauspieler und Politiker
 Shumona Sinha (* 1973), indisch-französische Schriftstellerin
 Siddharth Sinha (* 1978), indischer Filmregisseur
 Sonakshi Sinha (* 1987), indische Schauspielerin
 Srinivas Kumar Sinha (1926–2016), indischer Militär und Politiker
 Tapan Sinha (1924–2009), indischer Filmregisseur
 Yashwant Sinha (* 1937), indischer Politiker

Siehe auch:
 Mount Sinha, Berg im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Zinha